Соревнования в прыжках с шестом у женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 4 и 6 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Фавориткой считалась 30-летняя россиянка Елена Исинбаева, выигравшая золото в этой дисциплине на Играх 2004 и 2008 годов. Но в финале Исинбаева взяла только 4,70 м и осталась третьей. Золото с результатом 4,75 м выиграла ровесница Исинбаевой американка Дженнифер Сур, которая была второй на Играх 2008 года.

Чемпионка мира 2011 года Фабиана Мурер не сумела даже попасть в финал, чемпионка мира 2009 года Анна Роговская не взяла в финале начальную высоту.

Медалисты

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Программа соревнований 

Прыжки с шестом на Олимпийских играх
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012